Allotropia – fenomeno chimico
Allotropia – fenomeno linguistico

Altri progetti